El término rabona puede referirse a:

Deporte 
 Rabona, un método de golpear el balón en el fútbol.

Lenguaje 
 Hacer la rabona, una expresión del lunfardo para referirse a la acción de faltar a una obligación, como el trabajo o escuela.
 ser rabona, ser rabón, persona que se enfada mucho y/o rápido, tener mucha ira. proveniente de la palabra rabia.

Historia 
 Rabona (personaje), en Bolivia y Perú, la mujer que acompañaba a los soldados de infantería en las marchas y campañas militares del siglo XIX.